Electronic Communication Network — электронная система осуществления сделок купли-продажи биржевых товаров.
 Explicit Congestion Notification — расширение протокола IP.